Sloboda (in verschiedenen Slawischen Sprachen „Freiheit“) steht für:

 FK Sloboda Užice, ein serbischer Sportverein
 Sloboda (Siedlungstyp) – eine altrussische Form freier Siedlungen

Personen:
 Anton Sloboda (* 1987), slowakischer Fußballspieler
 Branislav Sloboda (* 1943), deutsch-slowakischer Wissenschaftler
 Daniel Sloboda (1809–1888), evangelischer Geistlicher, Botaniker, Übersetzer und Ethnograph
 Luis Sloboda (* 1947), österreichischer Maler
 Radovan Sloboda (* 1966), slowakischer Politiker, Unternehmer und Sportmanager
 Rudolf Sloboda (1938–1995), slowakischer Schriftsteller
 Wendy Sloboda (* 1967 oder 1968), kanadische Fossiliensammlerin

Orte in der Ukraine
 Sloboda (Uschyzja) in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja
 Sloboda (Iwano-Frankiwsk) in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Sloboda (Kolomyja) in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja
 Sloboda (Kaharlyk)in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk
 Sloboda (Korosten) in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Sloboda (Buryn) in der Oblast Sumy, Rajon Buryn
 Sloboda (Lebedyn) in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn
 Sloboda (Putywl) in der Oblast Sumy, Rajon Putywl
 Sloboda (Tscherniwzi) in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Nowoselyzja
 Sloboda (Horodnja) in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja
 Sloboda (Tschernihiw) in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw
 Sloboda (Schmerynka) in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka
 Sloboda (Bar) in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar
 Sloboda (Narodytschi) ehemaliges Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Narodytschi

Orte in Russland
 Sloboda (Jaroslawl) in der Oblast Jaroslawl, Rajon Ljubim
 Sloboda (Juchnow) in der Oblast Kaluga, Rajon Juchnow
 Sloboda-Saretschje in der Oblast Lipezk, Rajon Ismalkowo
 Sloboda (Rusa) in der Oblast Moskau, Rajon Rusa
 Sloboda (Perwouralsk) in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Perwouralsk
 Sloboda Archangelskaja in der Republik Tatarstan, Rajon Nowoscheschminsk
 Sloboda Jekaterininskaja in der Republik Tatarstan, Rajon Nowoscheschminsk
 Sloboda Petropawlowskaja in der Republik Tatarstan, Rajon Nowoscheschminsk
 Sloboda Tscherjomuchowaja in der Republik Tatarstan, Rajon Nowoscheschminsk
 Sloboda Woltschja in der Republik Tatarstan, Rajon Nowoscheschminsk
 Sloboda-Beschkil in der Oblast Tjumen, Rajon Issetskoje
 Sloboda (Krasny Cholm) in der Oblast Twer, Rajon Krasny Cholm
 Sloboda (Peno) in der Oblast Twer, Rajon Peno
 Sloboda-Wychodzewo in der Oblast Uljanowsk, Rajon Melekess
 Sloboda (Woronesch) in der Oblast Woronesch, Rajon Bobrow
 Sloboda (Klin) in der Oblast Moskau, Rajon Klin
 Sloboda (Konakowo) in der Oblast Twer, Rajon Konakowo
 Sloboda (Kjachta) in der Republik Burjatien, Stadt Kjachta

Orte in Polen

Siehe auch:
 Nowa Sloboda